Harald Molander kan syfta på:

Harald Molander (teaterman) (1858-1900)
Harald Molander (filmproducent) (1909-1994)